Алпина () — североамериканский топоним:
 Алпина — город в штате Мичиган, США, адпинистративный центр одноимённого округа.
 Алпина — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Алпина — город, расположенный в двух округах Бун и Кэррол (штат Арканзас, США).